Grastorf steht für

 Grastorf, historische Bezeichnung für einen Ort bei Laatzen in Niedersachsen, siehe Grasdorf (Laatzen)
 Robert Grastorf (1872–1952), Bauingenieur und Bauunternehmer in Hannover
 Robert Grastorf GmbH, 1902 in Hannover gegründetes Bauunternehmen in Hannover-Wülfel
 Ernst Robert Grastorf GmbH, 1923 von der Bauunternehmung Robert Grastorf GmbH abgetrennte Kies- und Betonwerke in Hannover-Wülfel

Siehe auch:
 Grasdorf